745-й смешанный авиационный полк (745-й сап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 161-й истребительный авиационный полк
 425-й истребительный авиационный полк
 745-й истребительный авиационный полк
 745-й смешанный авиационный полк

Создание полка 
745-й смешанный авиационный полк 10 мая 1942 года переформирован из 745-го истребительного авиационного полка в составе 4-й ударной авиационной группы ВВС Западного фронта в связи со включением в состав полка экипажей на самолётах У-2.

Расформирование полка 
745-й смешанный авиационный полк 19 февраля 1943 года был расформирован в составе ВВС 50-й армии Западного фронта.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 17 мая 1942 года по 19 февраля 1943 года.

Командиры полка 
нет данных

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 авиационная поддержка войск 50-й армии - с 10 мая 1942 года по 19 февраля 1943 года

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Смешанные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году